Prešernova cesta je lahko naziv več cest:
 Prešernova cesta, Bled
 Prešernova cesta, Brežice
 Prešernova cesta, Domžale
 Prešernova cesta, Gornja Radgona
 Prešernova cesta, Grosuplje
 Prešernova cesta, Izola
 Prešernova cesta, Krško
 Prešernova cesta, Ljubljana
 Prešernova cesta, Mengeš
 Prešernova cesta, Oplotnica
 Prešernova cesta, Radomlje
 Prešernova cesta, Velenje
 Prešernova cesta, Zagorje ob Savi
 Prešernova cesta, Zreče